Clay City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Clay City (Illinois)
Clay City (Indiana)
Clay City (Kentucky)